Het ATP-toernooi van Amsterdam 1996 (met de officiële naam Grolsch Open) vond plaats van 29 juli tot en met 4 augustus. Er werd gespeeld op de gravelbanen van het Amstelpark in de Nederlandse hoofdstad Amsterdam.

In het enkelspelfinale versloeg de Spanjaard Francisco Clavet de Marokkaan Younes El Aynaoui. In de dubbelspelfinale was het Amerikaanse duo Donald Johnson/Francisco Montana te sterk voor het Zweeds/Amerikaanse koppel Rikard Bergh/Jack Waite.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Enkelspelschema
 Dubbelspelschema

Amsterdam
ATP-toernooi van Amsterdam